Aigilia (Αἰγιλία) ist der altgriechische Name von:
 Andikythira, eine Insel in Griechenland, siehe auch Aigila
 Aigila (Demos), ein attischer Demos